Saron o Saró, mític rei de Trezene
 Saron (instrument)
 Saron-sur-Aube, municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Costa de Saron, consell regional que s'estén entre el districte de Tel Aviv i el Central